Die Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aube in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 81 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Troyes.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération Grand Troyes,
 Communauté de communes Bouilly-Mogne-Aumont,
 Communauté de communes Seine Melda Coteaux und
 Communauté de communes Seine Barse.
Gleichzeitig traten sechs Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes des Portes du Pays d’Othe dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Troyes Champagne Metropole
Département Aube
Gegründet 2016